Луковац може бити:

 Луковац (Мљет), ненасељено острво јужно од острва Мљета у Јадранском мору, Хрватска
 Луковац (Паг), ненасељено острво источно од острва Раба у Јадранском мору, Хрватска

Види још 

 Луковац Средњи, ненасељено острво у архипелагу Ластовњаци у Јадранском мору, Хрватска
 Лукава
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Луковица
 Лукомир
 Луково
 Лукићи